Kjeld Hansen, – der findes flere personer med dette navn:

 Kjeld Hansen (forfatter) – dansk journalist, forfatter og miljødebattør
 Kjeld Hansen (politiker) – dansk politiker og borgmester i Herlev Kommune
 Kjeld Hansen (maler) (1919-2012) – dansk maler